Vávra (z Vavřinec) je časté české příjmení. Náleží mimo jiné těmto významným osobnostem:

 Antonín Vávra, více osob, rozcestník
 Bohumil Vávra (1916–2007) – herec
Čeněk Vávra (1828–1873) – též Vincent, český politik a poslanec Českého zemského sněmu
 Dana Vávrová (1967–2009) – herečka a režisérka, sestra Hany Heřmánkové
 Daniel Vávra (* 1975) – český videoherní scenárista, designér a spolumajitel firmy Warhorse Studios
 David Vávra (* 1957) – český herec a architekt, syn Zdeňka Vávry
 Dobromila Vávrová (1932–2015) – politička KSČ z Náchodska, poslankyně ČNR a FS za normalizace
 Eduard Vávra (1943–2017) – český politik, poslanec PSP za ODS
 Erik Vávra (* 1996) – slovenský fotbalový záložník
 Filip Vávra (* 1977) – český aktivista, publicista a spisovatel
 František Vávra ( (1889–1980) –  československý legionář, vojenský velitel v povstání českého lidu v roce 1945
 Hana Vávrová viz Hana Heřmánková (* 1963) – česká moderátorka a divadelní manažerka, sestra Dany Vávrové
 Helena Schieblová-Vávrová (1851–1910) – česká operní pěvkyně
 Hugo Vávra (1901–1942) – český novinář a odbojář popravený nacisty
 Jan Hilbert Vávra (1888–1950) – výtvarník a operní pěvec, bratr Miloše Vávry
 Jan Vávra, více nositelů, viz rozcestník
 Jaroslav Vávra, více nositelů, viz rozcestník
 Jindřich Blažej Vávra (1831–1887) – rakouskouherský lékař, cestovatel a botanik
 Jiří Vávra, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Vávra (1838–1912) – český učitel a kartograf
 Josef Vávra-Stařík – učitel, partyzán, agent
 Karel Vávra, více nositelů, viz rozcestník
 Libor Vávra (* 1963), český soudce
 Marek Vávra (* 1975) – český podnikatel a pivovarník
 Miloš Vávra, více nositelů:
 Miloš Vávra (1894) – český herec
 Miloš Vávra (1945) – český herec
 Otakar Vávra (1911–2011) – český filmový režisér
 Pavel Vávra – český šachista
 Radovan Vávra (* 1963) – český investor
 Stanislav Vávra (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Václav Vávra (1878–1952) – politik a poslanec živnostenské strany
 Vincenc Vávra Haštalský (1824–1877) – český novinář a překladatel
 Vítězslav Vávra (1953–2021) – český bubeník a popový zpěvák
 Vladimír Vávra – pseudonym divadelního režiséra, spisovatele a kameramana Vladimíra Kolátora (1903–1986)
 Zdeněk Vávra, více nositelů, viz rozcestník

další významy
 Vávra – postava ze hry Maryša bratří Mrštíků
 Vávra (kopec u Červeného Újezdce) – Kopec 526 m n. m. v Lišovském prahu

Česká příjmení